Loe o como sigla LOE hacen referencia a varios artículos:

A las siguientes leyes:
 Ley de Ordenación de la Edificación (LOE), que regula las condiciones de las edificaciones en España.
 Ley Orgánica de Educación (LOE), proyecto del Gobierno Español, sexta ley de su tipo de la Monarquía parlamentaria.
Ley Orgánica del Estado (LOE), una de las Leyes Fundamentales del Régimen que se promulgaron durante la dictadura franquista en España.
En la medicina:
 Lesión ocupante de espacio.
Biografías:

 Erlend Loe, novelista, traductor y guionista de cine noruego.

LOE